Яковчу́к — українське прізвище. Відомі носії:
 Яковчук Василь Лукашевич (* 1935) — артист розмовного жанру. Заслужений артист УРСР.
 Яковчук Віталій Васильович (1941—2017) — радянський і російський офтальмолог.
 Яковчук Олена Миколаївна — директор Чернігівської ЗОШ № 3, заслужений працівник освіти України.
 Яковчук Олександр Миколайович (* 1952) — український композитор.
 Яковчук Надія Полікарпівна (* 1947) — артистка-вокалістка.

Див. також 
 Яківчук Авксентій Федорович (1926-2006) — український фольклорист, народознавець, публіцист.

Примітки